

Geografia 
 Conca dei Marini – comune della provincia di Salerno
 Lido Marini, Li Marini in dialetto salentino – località balneare del comune di Ugento, provincia di Lecce 
 Marini – frazione del comune di Cassola, provincia di Vicenza

Persone

Marini

Cognome composto 
 Antonietta Marini-Rainieri (XIX secolo) – soprano italiano
 Evelyn Franceschi Marini, nata Evelyn de la Touche e nota anche semplicemente come Evelyn (1855-1920) – storica dell'arte, giornalista e scrittrice italiana di origini britanniche
 Giorgio Wenter Marini (1890-1973) – architetto e insegnante italiano
 Giovanni Battista Marini Bettolo Marconi (1915-1996) – chimico, scienziato e accademico italiano
 Nicoletta Marini-Maio (1961) – saggista, traduttrice e accademica italiana

Altro 
 Museo Marino Marini – collezione di opere di Marino Marini
 Marinì o Benimerines o Banu Marin – gruppo etnico e dinastia dei Berberi
 Marini o Marin – famiglia patrizia veneziana

Pagine correlate 
Franco Marini (disambigua)
Palazzo De Marini